Размеры одежды — некоторый буквенный или цифровой код, соответствующий определённым линейным параметрам человеческого тела либо его частей, для которого (которых) предназначена данная деталь одежды. Для упрощения выбора подходящей тому или иному человеку одежды и обуви производителями используются системы обозначений размеров. В большинстве случаев размер наносится на бирку, прикрепленную к одежде, а в случае обуви он может находиться на подошве или стельке.

В мире существует достаточно много различных систем обозначения размеров. В Европе предпринята попытка внедрения единого стандарта — EN 13402, в качестве единицы измерения в котором использованы сантиметры.

В России обозначение размеров некоторых видов одежды (нижнее бельё, ночное бельё, верхние сорочки для мужчин и мальчиков) определяется по ГОСТ Р 53230—2008.

Расшифровка обозначений размеров на импортных изделиях

Основные размеры 
Единой системы для буквенных обозначений нет, поэтому данные таблицы условны и разные производители одежды используют разные соотношения.

Мужская одежда 
На пиджаках буква после размера обозначает рост:
 xxS — 163—168 см (short)
 xxR — 170—180 см (regular)
 xxL — 182—190 см (long)

Номер воротничка указывается либо в сантиметрах, либо в дюймах (особенно это касается рубашек иностранного производства). При этом следует помнить, что размер в дюймах в 2,5 раза меньше, чем в сантиметрах.

Женская одежда

См. также 
 Размеры обуви

Примечания

Ссылки 
 Почему размеры одежды различаются у разных брендов и как это исправить? // Русская служба Би-би-си, 26 августа 2020

Одежда